Я́хонт — прозорий різновид мінералу корунду; сапфір, рубін; 

загальна застаріла назва ювелірних різновидів корунду:
 Яхонт безбарвний — лейкосапфір;
 Яхонт червоний — рубін;
 Яхонт синій — сапфір.

Слово яхонт походить від сер-в.-нім. jâchant («гіацинт»), яке можливо, за посередництвом сер.- походить від  («гіацинт», «півники», «косарики»); камінь названий за кольорами квітів. Безпосередньо від  походять . Давньоруська назва кількох видів дорогоцінного каміння.

Джерела 
 
 

Дорогоцінне каміння